Schepen:
 Statendam (schip, 1898)  Van 1898 tot 1910 in de vaart
 Statendam (schip, 1914)  De tewaterlating was in 1914, maar het schip kwam pas in 1917 als de "Justicia" in de vaart
 Statendam (schip, 1929)  Van 1929 tot 1940 in de vaart
 Statendam (schip, 1957)  Van 1957 tot 1982 in de vaart
 Statendam (schip, 1993)  Vanaf 1992 in de vaart 
en ook:
 Statendam (Geertruidenberg), een buurschap in Geertruidenberg
 De Statendam, een gebouw in Rotterdam
 De (historische) Statendam die in 1751 de eilanden Goeree en Overflakkee aan elkaar verbond.